Louis de Poitiers peut se référer à plusieurs personnages historiques.

 Louis de Poitiers, évêque de Viviers, de Langres puis de Metz entre 1306 et 1327.
 Louis  de Poitiers, comte de Valentinois et de Diois de 1339 à 1345 (entre Aymar V et Aymar VI).
 Louis II de Poitiers-Valentinois, dernier comte de Valentinois et de Diois de 1374 à 1419.
 Louis de Poitiers, évêque de Valence de 1448 à 1468.

Famille de Poitiers